Theodosius III van Portugal (Vila Viçosa, 8 februari 1634 - Lissabon, 15 mei 1653) was de oudste zoon van Johan IV van Portugal en Marie Louise de Guzmán. In 1645 kreeg hij de titel van prins van Brazilië. In 1649 werd hij tevens hertog van Bragança. Theodosius was een begaafd jongeman, maar hij stierf toen hij 19 jaar was.

Referenties

Hertog van Bragança
Huis Bragança
Portugal, T